La Faculté de chimie physique de l'université de Belgrade (en serbe cyrillique :  ; en serbe latin : ) est l'une des 31 facultés de l'université de Belgrade, la capitale de la Serbie. Elle a été fondée en 1990. En 2013, son doyen est le professeur Šćepan Miljanić.

Histoire

Organisation 
La faculté est divisée en 5 départements :

 Département de chimie physique générale ;
 Département de spectrochimie et de chimie physique des plasmas ;
 Département d'électrochimie et de chimie cinétique ;
 Département de radiochimie et de chimie nucléaire ;
 Département de dynamique et de structure des matériaux.

Personnalités

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Université de Belgrade
 Liste d'établissements d'enseignement de Belgrade
 Éducation en Serbie
 Sciences en Serbie

Lien externe 
  

Université de Belgrade